

Geografie 
 Berg (landvorm), meervoud: bergen, een landvorm

 België
 Bergen (België), Frans: Mons, een stad en gemeente in de Belgische provincie Henegouwen

 Nederland
 Bergen (Noord-Holland), een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland
 Bergen aan Zee, een ander dorp in die gemeente
 Bergen (Limburg, gemeente), een gemeente in de provincie Limburg
 Bergen (Limburg, plaats), ook Oud Bergen genoemd, een dorp in die gemeente
 Nieuw Bergen, een ander dorp in die gemeente
 Bergen op Zoom (gemeente), een gemeente in de provincie Noord-Brabant
 Bergen op Zoom, stad en hoofdplaats van de gemeente
 De Bergen (Eindhoven), een wijk in Eindhoven
 De Bergen (Dongen), een natuurgebied in Dongen
 recreatiecentrum De Bergen, een recreatiepark bij Wanroij

 Duitsland
 Bergen (Chiemgau), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Bergen (Middel-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Bergen (Nedersaksen), een stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Bergen (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Bergen (Vogtland), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
 Bergen an der Dumme, een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Bergen auf Rügen, een plaats in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Frankfurt-Bergen-Enkheim, een stadsdeel van Frankfurt am Main

 Noorwegen
 Bergen (Noorwegen), een gemeente in de Noorse provincie Hordaland en de op een na grootste stad van Noorwegen

 Overige landen
 Bergen (North Dakota), een plaats in de Verenigde Staten
 Sint-Winoksbergen of Bergen, Frans: Bergues, een gemeente en kantonhoofdplaats in Frans-Vlaanderen

Overig
 Berging (scheepvaart) - in veilige haven brengen van een verongelukt schip
 Hr.Ms. Bergen (1940) - hulpmijnenveger

Zie ook 
 Berg (doorverwijspagina)
 Van Bergen (doorverwijspagina)